Bulkhead es el nombre de varios personajes en la franquicia de Transformers. Las características que tienen en común es ser un robot de color verde, con una apariencia robusta y a menudo sirviendo como alivio cómico.

Transformers Energon 

El primer personaje con el nombre de "Bulkhead" hizo su debut en el episodio hononimo, pero sin las proporciones y caracterizacion con la que se le asocia actualmente. Está basado en el Autobot Springer, y comanda a los Autobots Cliffjumper y Downshift. Se transforma en un Helicóptero armado.

En Japón, el personaje se llama Sprung.

Transformers Animated 

Es un robot alto y grande criado en las granjas de Energon. Bulkhead pertenece al equipo de Mantenimiento comandado por Optimus Prime.

Bulkhead asistió a la academia Autobot, donde se hizo amigo de Bumblebee, pero los dos no llegaron a graduarse. También se volvió amigo de la humana Sari cuando llegó al planeta tierra. Su fuerza y tamaño a menudo causa que se mueva con torpeza y rompa cosas por accidente, pero es amable, tiene el alma de un artista y un interés en las criaturas terrestres. Bulkhead, aunque no lo parezca, es el mayor genio en tecnología de puentes espaciales, revelado en el episodio "A un puente de distancia". Se transforma en una Furgoneta blindada.

En Japón,  se llama Ironhide, siendo localizado como una versión más joven del personaje en la serie de películas.

Transformers Prime 
Es un robot pesado que, al llegar a la tierra, se volvió protector y amigo de una humana llamada Miko. Su especialidad es demoler muchas cosas. Antes de unirse al equipo de Optimus Prime, era miembro de un grupo más extremo de los Autobots llamado "Los Wreckers". Se transforma en un Jeep.

Esta generalmente basado en la versión Animated del personaje, pero aunque la versión de Prime se comporta con más madurez, carece del lado artístico y más inteligente de su contraparte.

Trivia 
Según los creadores de Transformers Animated, Bulkhead esta basado en Crunch de Mighty Orbots y La Mole de Los 4 Fantásticos.
Bulkhead fue el primer personaje diseñado por Derrick J. Wyatt para Transformers Animated. A partir de ahí, rediseño al resto de personajes tomando a Bulkhead como la base del diseño visual de la serie.
En inglés, la versión de Animated tiene el mismo actor de voz que Patricio Estrella. Mientras que en Japón comparte actor de voz con Vector el Cocodrilo de  Sonic, y Bowser en Super Mario Bros. La película. Las voces en inglés y español de la versión Prime sin embargo, comparten varios personajes, incluyendo a Gus de Tío Grandpa.
La versión Prime del personaje ha aparecido en los cómics de IDW Publishing como un personaje secundario o un cameo.
En un episodio de Ben 10: Omniverse, se puede ver que Ben Tennyson tiene un juguete de Bulkhead en su cuarto.
Originalmente, Ironhide iva a ser parte del grupo de personajes principales de Transformers Prime en vez de Bulkhead. Se especula que el cambio se debe a que el personaje murió en Transformers: el lado oscuro de la luna, y no querían confundir a los niños viendo la serie.
A diferencia de los demás personajes principales de Animated y Prime, Bulkhead no esta en El Salón de la Fama de Transformers.
Grimlock en  Robots in Disguise y Boulder de Transformers: Rescue Bots están basados en el Bulkhead de Animated. Rhinox de Beast Wars, Crumplezone de Transformers: Cybertron y  Hound de  la serie original también tienen un parecido visual con el personaje, aunque ellos preceden a Bulkhead. en Transformers: la era de la extinción, Hound tiene un diseño robusto similar a Bulkhead, pero esto es en referencia al físico de su actor John Goodman.

Referencias 
Bulkhead de Energon en la Wiki de Transformers(inglés)
Bulkhead de Animated en la Wiki de Transformers(inglés)
Bulkhead de Prime en la Wiki de Transformers(inglés)

Personajes de dibujos animados
Personajes de Transformers
Autobots